Zaurbek Pliyev (27 de setembro de 1991) é um futebolista profissional russo, defensor, milita no PFC Spartak Nalchik.

Ligações externas 
 Perfil em Ogol

Futebolistas da Rússia
Futebolistas do PFC Spartak Nalchik
Futebolistas do Astana Futbol Kluby
Futebolistas do Respublikanskiy Futbolniy Klub Terek